Мисс Интернешнл 2000 () — 40-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 4 октября 2000 года в Токио (Япония), который выиграла Вивиан Урданета из Венесуэлы.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

 — Наталья Сесиль Далла Костра
 — Каролина Франциска Альбертсц
 — Катерина Вильярроэль Меркес (SF Earth '01)
 — Мария Фернанда Шнайдер Шиаво
 — Анжелика Лакура (Top 8 Queen of the World '03)
 — Каролина Крус Осорио
 — Ана Груица
 — Розелль Ангеле Августа
 — Николетта Виолари (Intercontinental '02)
 — Маркета Свободна
 — Хагар Ахмед Эль Тахер
 — Кэти Ханнель Ниркко
 — Татьяна Мишелин Бугер
 — Дориин Адлер
 — Димитра Китсиу
 — Лиса Мари Леолини Камачо
 — Ясмин Алисия Ди Майо Бокка
 — Карли Маканани А Синг
 — Альба Марсела Руби Кастельон (Asia Pacific '01)
 — Эдит Хо Вай Вонг
 — Анна Лиля Бьёрнсдоттир
 — Гаятри Анилкумар Джоши
 — Дана Фаркаш
 — Канако Сибата
 — Тэ-ён Шон
 — Сахар Махмуд Аль-Газзави
 — Саня Николик
 — Аида Станнис Казум
 — Доминик Дезира

 — Летисия Муррай (Universe '00)
 — Елена Андрей Унгурину
 — Ума Богати
 — Mаринис Аргельо Сесар
 — Фрида Агнетта Йонсон
 — Элоиза Дилбодель Сеньор
 — Кристина Мари Соуса Бросе
 — Джоанна Мария Михарес Пеньялос
 — Эмилия Эвелина Расцинска (Universe '00)
 — Таня Изабел Кампанашу Феррейра
 — Росивелис Диас Родригес
 — Светлана Викторовна Горева (Universe '00, World '03)
 — Кьяра Валентини
 — Лоррейн Манн Лу Ку
 — Михаела Стрхлова
 — Ирмари Стейл
 — Ракель Гонсалес Ровира
 — Габриэль Элизабет Хейнерборг
 — Хинарай Лебухер
 — Чианг Хсинг-Тинг (Universe '01)
 — Фонгкахорн Сарияват
 — Памела Агнел Гунн
 — Измахеро Ламар
 — Уля Каранлик
 — Яна Анатольевна Разумовская
 — Кристин Анн Кук (Intercontinental '99)
 — Вивиан Урданета

Не участвовали 
 — Никола Джейн Уиллоуби (World 99)
 — Еванна Мартинг
 — Инга Алспир
 — Мария Летисия Альварес
 — Алана Селби

Замена 
 — Лиссетт Бландо (over the 23-age limit)

Участие в других конкурсах 

Мисс Вселенная 2000
: Летисия Муррай (Лучший Национальный Костюм)
: Эмилия Расцинска
: Светлана Горева
Мисс Вселенная 2001
: Хсин-Тинг Чианг

Мисс интерконтиненталь 1999
: Кристин Анн Кук
Miss Mesoamérica 2001
: Кристин Анн Кук

См. также 
 Мисс Мира 2000
 Мисс Вселенная 2000

Сноски

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 2000

Мисс интернешнл
События 4 октября
Октябрь 2000 года
2000 год в Японии
История Токио